Aurelio Macedonio Espinosa steht für:

Aurelio Macedonio Espinosa Sr. (1880–1958) 
Aurelio Macedonio Espinosa Jr. (1907–2004)